Devesa ist der Name von:
 Devèze, einem südfranzösischen Ort, auf Okzitanisch
 Celestí Devesa, einem katalanischen Bildhauer